Bradbury ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti:
 baron Bradbury, peeriški plemiški naziv v Združenem kraljestvu.
 Bettina F. Bradbury, ameriška televizijska scenaristka, hči R. Bradburyja.
 Bill Bradbury
 Bill Bradbury (1933—1999), angleški nogometaš.
 Bill Bradbury (*1949), ameriški politik.
 Edward Kinder Bradbury (1881—1914), angleški častnik, prejemnik Viktorijinega križca.
 Eric Bradbury (1926—2001), britanski vojaški pilot in risar.
 Jack Bradbury (1914—2004), ameriški animator in risar stripov.
 James Ware Bradbury (1802—1901), ameriški senator.
 John Bradbury
 John Bradbury (1768—1823), škotski botanik.
 John Bradbury, 1. baron Bradbury (1872—1950), britanski ekonomist.
 John Bradbury, 3. baron Bradbury (*1940), britanski plemič.
 John Bradbury (rojen okoli 1956), angleški bobnar, član skupine The Specials
 Lee Bradbury (*1975), angleški nogometaš.
 Malcolm Bradbury (1932—2000), angleški pisatelj.
 Martyn »Bomber« Bradbury (*1974), novozelandski urednik, medijski poročevalec, radijski in televizijski voditelj.
 Norris Edwin Bradbury (1909—1997), ameriški fizik.
 Randy Bradbury (*1964), ameriški punk rock glasbenik, bas kitarist, član skupine Pennywise.
 Ray Bradbury (1920—2012), ameriški pisatelj.
 Robert North Bradbury (1886—1949), ameriški filmski režiser in scenarist.
 Saax Bradbury, ameriška igralka.
 Steven Bradbury
 Steven Bradbury (*1973), avstralski hitrostni drsalec in olimpionik.
 Steven G. Bradbury, ameriški odvetnik.
 William Bradbury
 William Bradbury (1800—1869), angleški slikar.
 William Bradbury (1884—1966), angleški nogometaš.
 William Batchelder Bradbury (1816—1868), ameriški glasbenik in skladatelj.

Kraji 
 Bradbury, Anglija, grofija Durham, Anglija
 Bradbury, Kalifornija, ZDA
 Mestna občina Bradbury, Okrožje Mille Lacs, Minnesota, ZDA
 Bradbury, Novi Južni Wales, predmestje Sydneyja, Avstralija

Ustanove 
 Bradbury Building, zgradba v Los Angelesu, ZDA
 Bradburyjev znanstveni muzej (Bradbury Science Museum), javni muzej v Narodnem laboratoriju Los Alamos, ZDA

Podjetja 
 Bradbury Wilkinson & Co, angleško graversko in tiskarniško podjetje, leta 1986 ga je pridobilo podjetje De La Rue

Glej tudi 
 William Bradbery (1776—1860), angleški podjetnik.